Luigi Capra – atleta italiano
 Luigi Capra – politico italiano
 Luigi Capra – tuffatore italiano
 Luigi Capra – vescovo cattolico del XV secolo